Der Los-Angeles-Marathon ist einer der größten Marathons der Welt und findet seit 1986 in Los Angeles (Kalifornien) statt. Er wurde inspiriert vom Marathon der Olympischen Sommerspiele 1984, die in Los Angeles stattfanden. Die Veranstaltung wird regelmäßig im März ausgetragen.

Streckenverlauf 
Die Strecke, die mit dem Jahr 2007 eingeführt wird, beginnt auf dem Cahuenga Boulevard in der Nähe der Universal Studios und folgt zunächst dem Verlauf des Hollywood Freeways, führt dann über den Hollywood Boulevard zur Kreuzung mit der Vine Street, wo sich das Gebäude der Capitol Records befindet, biegt dann nach Süden ab und durchquert Hancock Park und den Wilshire Boulevard. Den Santa Monica Freeway (Interstate 10) querend gelangt man nach South Los Angeles, biegt dann nach Osten ab und durchquert den Exposition Park, der südlich der University of Southern California liegt, mit dem Los Angeles Memorial Coliseum. Über die Figueroa Street geht es dann wieder in Richtung Norden zum Staples Center. Es folgt eine letzte Schleife, die nach Osten bis zur Einmündung des Santa Monica Freeways in den Santa Ana Freeway geht, bevor man das Ziel auf der Flower Street in der Nähe des U.S. Bank Tower erreicht.

Eine Eigentümlichkeit dieses Marathons ist seit 2004 die "Challenge", bei der die weibliche Elite mit einem Vorsprung startet, der dem Unterschied der Streckenrekorde der Männer und der Frauen entspricht. Wer zuerst von den Männern oder Frauen im Ziel eintrifft, erhält einen Sonderpreis.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:06:35 h, Markos Geneti  (ETH), 2011
 Frauen: 2:24:12 h, Askale Marachi (ETH), 2019

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Los-Angeles-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Los-Angeles-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren (englisch)

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Marathon
Erstveranstaltung 1986